Дени́с Влади́мирович Гли́нин (; 21 октября 1971, Львов) — украинский музыкант, барабанщик рок-группы «Океан Ельзи».

Биография 
Обучался в школе № 69 города Львова. Окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «экономист-энергетик».

С 1992 года играл в группе «Клан Тиші» с Андреем Голяком, Павлом Гудимовым и Юрием Хусточкой. В 1994 году началось формирование «Океана Ельзи», где вокалистом был 19-летний Святослав Вакарчук. Большинство музыкантов «Клана» перешло туда.

Когда в 2004 году участники «Океана» Дмитрий Шуров и Юрий Хусточка ушли в группу «Esthetic Education», помог коллегам записать дебютный альбом «Face Reading». В знак признательности лицо Дениса Глинина было изображено на обложке пластинки вместе с лицами других трёх участников группы.

Женат. Воспитывает сына Тимура от второго брака (2004 года рождения). Увлекается фотосъёмкой и большим теннисом, интересуется автомобилями. Своим кумиром считает Джона Бонэма.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Океана Ельзи»
 Профиль на неофициальном сайте «Океана Ельзи»

Выпускники Львовской политехники
Ударники Украины
Музыканты группы «Океан Ельзи»